

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 5 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Mact“ beginnt.

Mact 



Macta 
 Mactaggart, Ivan, Filmproduzent und Executive Producer
 MacTavish, Craig (* 1958), kanadischer Eishockeyspieler, -trainer und -funktionär
 Mactavish, William (1815–1870), schottischer Pelzhändler

Macti 
 Mactier, Katie (* 1975), australische Radrennfahrerin

Macto 
 Mactorius Barbus, Marcus, antiker römischer Toreut